Waard oder De Waard ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis de Waard (1879–1963), niederländischer Lehrer und Mathematikhistoriker
 Jaap de Waard (1940–2000), niederländischer Radrennfahrer
 Steven De Waard (* 1991), australischer Tennisspieler
 Xan de Waard (* 1995), niederländische Hockeyspielerin